Henryk Dutkiewicz (1925–2002) – działacz katolicki, socjolog i prawnik
 Henryk Dutkiewicz (ur. 1923) – podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari